Го́фер может означать:
 Гофер () — млекопитающее из отряда грызунов.
 Гофер () — североамериканская черепаха.
 Гофер — неизвестное науке дерево, из древесины которого, согласно Библии, был сделан Ноев ковчег ().
 Гофер — устаревшее русское написание немецкой фамилии .
В частности:
 Гофер, Андреас (; 1767—1810) — тирольский народный герой.
  — немецкий скульптор.

См. также 
 
 Gopher

Примечания